Хо́лли Дэ́видсон (родилась 26 апреля 1980 года в Лондоне) — английская актриса, модель и фитнес-тренер.

Дэвидсон наиболее известна своими ролями в сериалах «», «Чисто английское убийство», «Casualty» и ролями в фильмах «Окончательный монтаж», «Король вечеринок 2: Восхождение Таджа» и «Парни из Эссекса». С сентября 2000 по декабрь 2001 она играла WPC Роз Кларк в The Bill.

Прекратив актёрскую в двадцать с небольшим лет, Дэвидсон последние десять лет работает личным спортивным тренером и опубликовала две книги по фитнесу.

Дэвидсон выросла в Шропшире, где жила с 6 до 16 лет. Она является дочерью фотографа Роберта Дэвидсона и сестрой актрис Сэди Фрост и Джейд Дэвидсон.

Дэвидсон вышла замуж за фотографа Себастьяна Руса 21 июня 2019 года. Свадьба состоялась на пляже в Швеции.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 HollyActive.com

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1980 году